Wolfgang Bernhardt ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Bernhardt (Jurist, 1904) (1904–1999), deutscher Jurist, Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Wolfgang Bernhardt (Jurist, 1935) (* 1935), deutscher Jurist, Unternehmensberater und Hochschullehrer